Hupka ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hupka (1896–1966), österreichischer Pianist, Dirigent und Musikpädagoge
 Herbert Hupka (1915–2006), deutscher Politiker
 Heribert Hupka (* 1953), deutscher Offizier
 Josef Hupka (1875–1944), österreichischer Rechtswissenschafter und ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität Wien
 Karl Erich Hupka (1884–1919), deutscher Physiker
 Karl-Helge Hupka (* 1949), deutscher Jurist, Präsident Oberlandesgericht Braunschweig
 Robert Hupka (* 1981), slowakischer Volleyballspieler
 Steffen Hupka (* 1962), deutscher Rechtsextremist
 Werner Hupka, deutscher Romanist, Professor der romanischen Linguistik zu Augsburg

Siehe auch:
 Kupka